«Долгий путь в лабиринте» — советский художественный фильм по книге Александра Насибова.

Сюжет 
Герои фильма — чекисты Саша Сизова и Иван Шагин — вывозят из захваченного белогвардейцами города конфискованные драгоценности и доставляют их в Киев. Вернувшись в освобождённый Красной Армией город, они разоблачают агента белогвардейцев, проникшего в ЧК, и принимают активное участие в разгроме банды полковника Шерстева.

В ролях 
 Татьяна Лебедева — Саша Сизова
 Эммануил Виторган — Иван Шагин
 Всеволод Абдулов — Мартын Лацис, председатель ВУЧК
 Сергей Десницкий — Кузьмич
 Михаил Голубович — Чёрный
 Александр Голобородько — Шерстев, полковник
 Игорь Васильев — Константин Лелека
 Анатолий Ромашин — Станислав Оттович Белявский, врач
 Алла Будницкая — Стефания Белявская, артистка варьете
 Дмитрий Миргородский — Борис Борисович Тулин
 Константин Степанков — Микола Терентьевич Ящук
 Виктор Древицкий — Олесь Гроха
 Елена Аминова — пассажирка в поезде
 Семён Крупник — дед с внуком в поезде
 Василий Левин — гость Белявских
 Сергей Гурзо — ''Василий Гаркуша
 Сергей Свечников

Съёмочная группа 
 Автор сценария:
 Режиссёр: Василий Левин
 Оператор: Фёдор Сильченко
 Художник-постановщик: Александр Токарев
 Композиторы: Андрей Эшпай Максим Дунаевский

Ссылки 
  на официальном канале Одесской киностудии

Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1981 года
Телесериалы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Приключенческие телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Александра Насибова